Acineta är ett släkte av enhjärtbladiga blomväxter som ingår i familjen orkidéer.

Släktets utbredningsområde sträcker sig från Mexiko till Peru. Arterna växer vanligen som epifyter på träd i fuktiga bergsskogar. När de hölls som krukväxter i tempererade regioner så blommar de under våren fram till tidiga sommaren. Oftast förekommer 20 till 30 blommor vid varje orkidé. Blommorna har en gulaktig till krämvit grundfärg och röda punkter. Liksom flera andra orkidéer har arterna bara en äggformig kort stjälk (pseudobulb) och två eller fyra långa blad.

I sitt ursprungliga utbredningsområde pollineras arterna av orkidébin (Euglossini).

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Acineta